Belver peut désigner :

Toponymes

Belver, une des paroisses civiles de la municipalité de Carrazeda de Ansiães, située dans le district de Bragance ;
 Belver, une des paroisses civiles de la municipalité de Gavião, située dans le district de Portalegre.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme